John Ellis (1698-1790) – scrittore britannico
 John Ellis (1710-1776) – naturalista britannico
 John Ellis (1946) – fisico britannico 
 R. John Ellis (1935) – biochimico britannico
 Sir John Ellis (1916-1998) – medico britannico
 John Ellis (1952) – scienziato delle comunicazioni britannico
 John Ellis (1952) – chitarrista e compositore britannico
 John Ellis – nuotatore sudafricano